Connaisseur peut faire référence à :

 Connaisseur, quelqu'un qui a acquis la connaissance,
 Un connaisseur, un spécialiste d'un domaine particulier, notamment en beaux-arts ou en dégustation,
 Les Connaisseurs,  personnages fictifs issus de l'univers de Valérian, agent spatio-temporel